L'NBA All-Star Weekend 2007, svoltosi a Las Vegas, vide la vittoria finale della Western Conference sulla Eastern Conference per 153 a 132.

Kobe Bryant, dei Los Angeles Lakers, fu nominato MVP della partita. Gerald Green,dei Boston Celtics, si aggiudicò l'NBA Slam Dunk Contest. Jason Kapono, dei Miami Heat vinse l'NBA Three-point Shootout.

L'NBA Rookie Challenge venne vinto dai Sophomores (giocatori al 2º anno) sui Rookies (giocatori al 1º anno) per 155 a 114. MVP della partita fu David Lee dei New York Knicks.

L'NBA Skills Challenge venne vinto, per il secondo anno consecutivo, da Dwyane Wade dei Miami Heat; mentre l'NBA Shooting Stars Competition venne vinto dai Detroit Pistons.

Venerdì

NBA Rookie Challenge

Rookies

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sophomores

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sabato

Slam Dunk Contest

Three-point Shootout

 Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks
 Gilbert Arenas, Washington Wizards
 Damon Jones, Cleveland Cavaliers

 Jason Kapono, Miami Heat
 Mike Miller, Memphis Grizzlies
 Jason Terry, Dallas Mavericks

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Skills Challenge

 Kobe Bryant, Los Angeles Lakers
 LeBron James, Cleveland Cavaliers

 Chris Paul, New Orleans/Oklahoma City Hornets
 Dwyane Wade, Miami Heat

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Shooting Stars Competition

 Ben Gordon, giocatore Chicago Bulls
 Candice Dupree, giocatrice Chicago Sky
 Scottie Pippen, ex giocatore Chicago Bulls

 Chauncey Billups, giocatore Detroit Pistons
 Swin Cash, giocatrice Detroit Shock
 Bill Laimbeer, ex giocatore Detroit Pistons

 Tony Parker, giocatore San Antonio Spurs
 Kendra Wecker, giocatrice San Antonio Silver Stars
 George Gervin, ex giocatore San Antonio Spurs

 Smush Parker, giocatore Los Angeles Lakers
 Temeka Johnson, giocatrice Los Angeles Sparks
 Michael Cooper, ex giocatore Los Angeles Lakers

in grassetto è indicato il vincitore

Domenica

All-Star Game - Squadre

Western Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Voci correlate
 National Basketball Association 2006-2007
 NBA Development League All-Star Game 2007

Altri progetti

Collegamenti esterni

Competizioni sportive a Las Vegas
All-Star Game 2007
Pallacanestro nel 2007